Tianping Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianping (köping i Kina, Guangxi), 
 Tianping (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar